Crassispira stillmani är en snäckart som beskrevs av Shasky 1947. Crassispira stillmani ingår i släktet Crassispira och familjen Turridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
stillmani